Улица Ме́дню ( — в переводе Глухариная) — название улиц в городах Латвии:

 Улица Медню — улица в Риге.
 Улица Медню — улица в Алуксне.
 Улица Медню — улица в Даугавпилсе.
 Улица Медню — улица в Екабпилсе.
 Улица Медню — улица в Лиепае.
 Улица Медню — улица в Огре.
 Улица Медню — улица в Саласпилсе.
 Улица Медню — улица в Цесисе.
 Улица Медню — улица в Юрмале.